Уплотнительное устройство — устройство предотвращения утечки жидкости или газа путём создания преграды в местах соединения между деталями механизма состоящее из одной детали и более.

Неподвижные уплотнительные устройства  
 герметик (вещество с высокой адгезией к соединяемым деталям и нерастворимое в запорной среде);
 прокладки из различных материалов и различной конфигурации;
войлок грубошерстный;
 кольца круглого сечения из эластичного материала;
 уплотнительные шайбы;
 пробки;
 применение конусной резьбы;
 контактное уплотнение.

Подвижные уплотнительные устройства 
Подвижные уплотнительные устройства (позволяют совершать различные движения, такие как: осевое перемещение, вращение (в одном или двух направлениях) или сложное движение):
 канавочные уплотнения;
 лабиринты;
 кольца круглого сечения из эластичного материала;
 войлочные кольца;
 маслоотражательные устройства;
 манжеты различной конфигурации;
 лепестковое уплотнение;
 шевронные многорядные уплотнения;
 сальниковые устройства;
 сильфонные уплотнения;
 торцевые механические уплотнения;
 торцевые газовые уплотнения.

См. также 
 Магнитожидкостное уплотнение
 Манжетное уплотнение

Литература 
 Орлов П. И. Основы конструирования. В 3 книгах. , Машиностроение, 1977.

Примечания 

Детали машин и механизмов
Гидропривод
Уплотнители